Па́вел Ива́нович Негре́тов (род. , Елисаветград — ) — советский историк, писатель, публицист, литературный критик.

Биография 
Родился в семье лесничего, предки которого были старообрядцами. В 1941 окончил школу. Через 2 года отец умер. Отчим, железнодорожный служащий, был арестован в 1938.

В июле 1941 призван в действующую армию, но уже в августе попал в окружение и переодетым вернулся домой. В оккупированном городе устроился на работу в мастерские по ремонту немецкой военной техники, затем на фабрику.

В результате знакомства с деятелем Национально-трудового союза нового поколения (НТСНП) Олегом Поляковым стал членом НТС.

В середине декабря 1943 переехал в Винницу, где стал работать в военной типографии оккупантов. В январе 1944 эвакуировался во Львов, а в апреле — в Варшаву. Работал разнорабочим. В начале 1945 прибыл в Братиславу. Работал на строительстве туннеля. После вступления в город советских войск, добровольно явился в военную комендатуру.

Был принят на должность переводчика в контрразведку СМЕРШ. В конце августа 1945 вернулся на Украину, где вскоре был арестован. Отправлен во Львов. В ходе следствия была установлена его принадлежность к НТСНП.

После процесса, состоявшегося в январе 1946, П. Негретов был осуждён на 15 лет лагерей.

Наказание отбывал в одном из воркутинских лагерей. В ноябре 1956 условно-досрочно освобождён. С конца того же года работал лаборантом в химической лаборатории Геологоразведочной экспедиции, с 1960 — машинистом на шахте.

Одновременно стал учиться на заочном отделении исторического факультета Ленинградского университета. В 1966 окончил обучение, но в связи с судимостью не смог заниматься научной деятельностью.

С 1970 стал сотрудничать с журналом «Вопросы истории». Первая публикация — о процессе Веры Засулич вышла в 1971 в «Вопросах истории».

С 1973 работал в архивах и библиотеках. В 1975 опубликовал в самиздате статью о воркутинских лагерях («Воркута»).

20 августа 1986 года был привлечён по статье 190-1 УК РСФСР Прокуратурой Коми АССР.

Павел Иванович Негретов умер 5 июня 2004 года.

Избранная библиография 
 Все дороги ведут на Воркуту. — Benson : Chalidze Publication, 1985
 В. Г. Короленко. Летопись жизни и творчества. 1917—1921
 Почтовый ящик № 223. // Печальная пристань / сост. Кузнецов И. Л. — Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1991.
 Религиозные искания Короленко, или Фаусты и Вагнеры. «Вопросы литературы», № 6 за 1999.
 Короленко и Украина. «Вопросы литературы», № 6 за 2000.

Литература 
 А. Г. Тартаковский, Т Эммонс, О. В. Будницкий. Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках. Москва. РОССПЭН. 2003

Ссылки 
  Негретов Павел Иванович
 Павел Негретов

Примечания 

Историки СССР
Публицисты СССР
Писатели СССР
Репрессированные в СССР
Заключённые Речлага